Manchester est une ville importante du Royaume-Uni, elle se trouve en Angleterre au cœur du Grand Manchester.
De nombreuses autres villes ont été appelées Manchester en relation avec elle, particulièrement aux États-Unis.

Toponymes

États-Unis

Jamaïque 
 Paroisse de Manchester

Royaume-Uni 
 Manchester
 Le Grand Manchester (Greater Manchester) est un comté métropolitain situé en Angleterre du Nord-Ouest
 .

France 
 Hôpital de Manchester, l'hôpital principal de la ville de Charleville-Mézières et qui donne son nom au quartier l'environnant.

Patronyme 

  (1951), chanteuse, compositrice et actrice américaine.
 Richard Manchester, astronome australien
 William Manchester (1922–2004), historien américain

Sport 
 Manchester City
 Manchester United
 Manchester Rugby Club
 F.C. United of Manchester

Autres 
 en informatique et télécommunications, le codage Manchester
 Manchester Mark I, un des premiers calculateurs britanniques
 Le Manchester terrier est une race de chien.
 L'Avro Manchester un avion bombardier anglais de la seconde Guerre mondiale